Miejscowości w USA:
 Santa Monica – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Santa Monica – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Willacy